«Form & Function Vol. 2» — четвёртый альбом Photek, выпущенный 24 сентября 2007 года на лейбле Sanctuary Records. Альбом представляет собой коллекцию дабплейтов (популярных, но никогда не издававшихся треков), ремиксов, а также совместных работ и некоторого нового материала.

Альбом выпущен на двух компакт-дисках, где второй диск представляет собой микс из классических работ и другого неизданного материала Photek. Также вышла виниловая версия альбома для диджеев. К каждой копии компакт-диска прилагался специальный код, позволявший бесплатно скачать ремикс от дуэта LA Riots на заглавный сингл «Love & War».

Список композиций 
 Industry of Noise (5:27)
 Love & War (Album Version) (5:04), вокал — Chiara
 Things (5:53), вокал — Robert Owens
 Ni Ten Ichi Ryu (TeeBee Remix) (5:04)
 Deadly Technology (5:32)
 Sidewinder (Hochi Remix) (6:50)
 One Nation (5:50)
 Saturated Hip Hop (6:35)
 Man Down (6:06), совместно с Tech Itch и TeeBee
 Thunder (DJ Die & Clipse Remix) (5:51)
 The Beginning (5:16)
 Full Spectrum Dominance (6:15), совместно с Hochi
 Baltimore (Tech Itch & Dylan Remix) (6:58)

Синглы 
 Reach Out (11 сентября 2007) — только в цифровом виде на сайте Drum & Bass Arena
 Reach Out (7:19)

 Love & War (17 сентября 2007), вокал — Chiara
 Love & War (Album Version) (5:04)
 Love & War (LA Riots Remix) (5:36)
 Love & War (Hochi Remix) (6:11)

См. также 
 Form & Function

 2007_09_24
Альбомы 2007 года